Gegant (mitologia), monstre antropomorf que apareix a gairebé totes les cultures, molt més alt i fort que un ésser humà corrent 
 Gegant (folklore), figura de les festes populars 
 Gegant (pel·lícula), dirigida per George Stevens i protagonitzada per Elizabeth Taylor, Rock Hudson i James Dean 
 Gegant, antagonista de la sèrie d'animació Doraemon
 Gegants (revista), publicació trimestral d'imatgeria festiva i cultura popular 
 Astronomia:
 Gegant gasós, planeta de grans dimensions que no està compost en gran part per roca o alguna altra matèria sòlida
 Gegant vermella, tipus d'estrella
 Gegant blava, tipus d'estrella